Transformers est une franchise créée par les sociétés Hasbro et Takara Tomy. Elle se décline en : 

 jouets Transformers ;
 Transformers : Generation 1 : la série d'animation débuté en 1984 aux États-Unis ;
 Transformers : un comics américain.
 Transformers une série de jeux vidéo dont :
 Transformers : un jeu vidéo publié par Ocean Software sur Commodore 64 en 1986 ;
 Transformers : un jeu vidéo publié par Takara au Japon sur PlayStation 2 en 2003 ;
 Transformers : un jeu vidéo édité par Atari sur PlayStation 2 en 2004 ; 
 Transformers une série de films dont :
 Transformers de Michael Bay : un film américain de Michael Bay sorti en 2007 ;
 Transformers, le jeu : le jeu vidéo dérivé du film homonyme. 
 Transformers 2 : La Revanche : un film américain de Michael Bay sorti en 2009 ;
 Transformers 3 : La Face cachée de la Lune : un film américain de Michael Bay sorti en 2011 ;
 Transformers : L'Âge de l'extinction : un film américain de Michael Bay sorti en 2014 ;
 Transformers: The Last Knight : un film américain de Michael Bay sorti en 2017 ;
 Transformers: Prime, série animée
 Transformers: Prime, le jeu, le jeu dérivé
 The Transformers: The Movie, le titre original de La Guerre des robots : un film animé de 1986

Voir aussi 

 

Homonymie de jeu vidéo